Сан-Джо́рджо, Сан-Джорджіо (, «Святий Георгій») — власна назва, поширена у складі назв та топонімів

Персони 
 Джордж Прека (1880—1962) — мальтійський священик, засновник Товариства християнської доктрини MUSEUM. Беатифікований у 2001 році, канонізований католицькою церквою у 2007 році.

Географія

Гори 
 Сан-Джорджіо — гора в кантоні Тічино в Швейцарії.

Населені пункти 
 Кастель-Сан-Джорджо — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
 Монфорте-Сан-Джорджо — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна.
 Порто-Сан-Джорджо — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо.
 Сан-Джорджо-Альбанезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Сан-Джорджо-а-Кремано — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, метрополійне місто Неаполь.
 Сан-Джорджо-а-Лірі — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.
 Сан-Джорджо-делла-Рикінвельда — муніципалітет в Італії у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне.
 Сан-Джорджо-делле-Пертіке — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя.
 Сан-Джорджо-дель-Санніо — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто.
 Сан-Джорджо-ді-Ломелліна — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія.
 Сан-Джорджо-ді-Мантова — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя.
 Сан-Джорджо-ді-Ногаро — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне.
 Сан-Джорджо-ді-Пезаро — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Пезаро і Урбіно.
 Сан-Джорджо-ді-П'яно — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, метрополійне місто Болонья.
 Сан-Джорджо-ін-Боско — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя.
 Сан-Джорджо-Йоніко — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Таранто.
 Сан-Джорджо-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Сан-Джорджо-ла-Молара — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто.
 Сан-Джорджо-Лукано — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Матера.
 Сан-Джорджо-Монферрато — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 Сан-Джорджо-Морджето — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, метрополійне місто Реджо-Калабрія‎.
 Сан-Джорджо-П'ячентіно — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція П'яченца.
 Сан-Джорджо-Скарампі — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті.
 Сан-Джорджо-су-Леньяно — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан.
 Торре-Сан-Джорджо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.

Острови 
 Сан-Джорджо-Маджоре — острів у Венеціанській лагуні

Мистецтво 
 «Святий Георгій долає Дракона» () — картина Паоло Учелло (Національна галерея (Лондон))
 «Святий Георгій» ()) — статуя Донателло (Національний музей Барджелло)
 «Святий Георгій звільнює принцесу» () — барельєф Донателло (Національний музей Барджелло)
 «Сан-Джорджо Маджоре у сутінках» () — картина Клода Моне (Національний музей Кардіффа)

Кораблі 
 «Сан-Джорджо» — броненосний крейсер однойменного типу Королівських ВМС Італії. Збудований у 1910 році. Потоплений у 1941 році.
 «Сан-Джорджо» (D 562) — есмінець однойменного типу ВМС Італії. На службі протягом 1955—1980 років.
 «Сан-Джорджо» (L9892) — десантний транспорт-док однойменного типу ВМС Італії. Збудований у 1988 році. Станом на 2017 рік перебуває у строю

Будівлі 
 Церква Сан-Джорджо дей Гречі — церква у Венеції, в районі Кастелло.
 Сан Джорджіо ін Велабро — церква у Римі
 Собор Сан-Джорджо Маджоре — собор у Венеції, на острові Сан-Джорджо-Маджоре

Інше 
 Банк Сан-Джорджо (Генуя) — найстаріший банк у світі. Діяв протягом 1407—1805 років.

Див. також 
 Святий Георгій (значення)